Бальцар — фамилия, известные носители:

 Бальцар, Антон (1847—1888) — чешский писатель.
 Бальцар, Вейо (род. 1942) — цыганский писатель и драматург, пишущий на финском языке.
  — чешский педагог.
  — чешский деятель, основатель новой церкви.

См. также 
 Бальцар фон Платен

Примечания